Мужская сборная ветеранов Швеции по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Швецию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Швеции по кёрлингу
 Женская сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу
 Сборная Швеции по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Швеции по кёрлингу

Ссылки 
 Швеция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швеции

Швеция
Кёрлинг в Швеции
Кёрлинг